Эль-Аю́н (также Лааю́н; , ) — город в Марокко, является крупнейшим городом Западной Сахары, территории со спорным статусом на северо-западе Африки. Находится под контролем марокканской администрации. Главный город одной из областей Марокко — Эль-Аюн-Буждур-Сагиет-эль-Хамра. Также заявленная формальная столица Сахарской Арабской Демократической Республики (поскольку город находится под контролем Марокко, фактической временной столицей САДР является город Тифарити).

Природные условия 
Город расположен примерно в 20 км от Атлантического побережья, в оазисе на левом (южном) берегу уэда (речной долины) Хамра. Рельеф местности дюнный. Тропический сухой климат смягчается близостью океана. Осадки незначительны. Растительность представлена финиковыми пальмами, фиговыми деревьями и акациями. Из животных водятся мелкие грызуны и пресмыкающиеся.

Город расположен на двух уровнях — нижняя часть, включая бывший центр с испанским собором, в долине уэд Хамра, и верхняя часть, где расположена городская администрация и Большая мечеть — на плато выше берега уэда.

Выше Эль-Аюна долина Хамры перегорожена дамбой, в результате чего образовано водохранилище. По дамбе проходит национальная дорога R1.

Город не выходит к океану, однако на побережье океана расположен порт, связанный с Эль-Аюном автодорогой.

Климат 
Климат тропический пустынный. Однако климат Эль-Аюна гораздо мягче, чем для аналогичных регионов в глубине материка. Летние температуры гораздо ниже вследствие охлаждающего влияния Канарского течения, а зима чуть теплее. Климат очень сухой, за год выпадает не более 100 мм осадков, все — в зимние месяцы.

Население, язык, вероисповедание 

Население Эль-Аюна — 192 639 человек (2008), при этом в столице живёт половина населения страны. Национальный состав его практически однороден — 95 % сахарави (арабы Западной Сахары, или мавры). В городе проживает 8 тыс. европейцев. Государственным языком является арабский, в повседневном общении используется диалект хасания. Господствующая религия — ислам.

История 

Первые поселения на территории современной столицы относятся к X веку, что связано с удачным расположением в оазисе. В качестве города Эль-Аюн известен с 1936 года, поселение было основано испанцами после колонизации Западной Сахары. По 1958 год город входил в состав испанского протектората, а с 1961 года — в состав заморской провинции Испании.

В 1975 году, после вывода испанских войск, король Марокко Хасан II, давно заявлявший территориальные претензии на Западную Сахару, объявил так называемый Зелёный марш, в ходе которого 350 тысяч марокканцев пересекли границу Западной Сахары и заняли её населённые пункты, в том числе Эль-Аюн. С этого момента город контролируется Марокко. В 1976 году Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (ПОЛИСАРИО) провозгласил создание Сахарской Арабской Демократической Республики, столицей которой и был объявлен Эль-Аюн. Однако окончательную независимость страна не обрела до сих пор, её правительство находится в изгнании. С точки зрения Марокко, Эль-Аюн является административным центром области Эль-Аюн-Буждур-Сагиет-эль-Хамра. С начала вхождения в состав Марокко, город существенно увеличился, и многие улицы не имеют названий, а обозначены номерами.

В Эль-Аюне расположена штаб-квартира миротворческой миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре (MINURSO), и в городе имеется повышенное присутствие военнослужащих ООН. В частности, сотрудники ООН полностью занимают самую престижную в городе, построенную ещё в колониальные времена, гостиницу Парадор.

Культурное значение 

Эль-Аюн, в силу своего небольшого возраста и неудачного расположения, никогда не играл роль значительного культурного центра. В городе сохранилось небольшое число достопримечательностей, в частности, развалины испанского форта, Большая мечеть Мулай Абдель-Азиз, исторический музей и Ремесленный рынок.

В Эль-Аюне сохранился также испанский собор, который, хоть и не действует, до сих пор принадлежит католической церкви. Это одна из двух христианских церквей, сохранившихся на территории Западной Сахары.

Большинство зданий Эль-Аюна выкрашено в один из светлых оттенков коричневого цвета (жжёная сиена).

Транспорт 

В городе имеется аэропорт (IATA: EUN — ICAO: GMML/GSAI) с двумя взлётно-посадочными полосами длиной 2700 и 2500 метров.

В нескольких километрах восточнее города, по дамбе, перегораживающей уэд Хамра, проходит дорога N1, одна из основных транспортных магистралей Марокко, соединяющая Эль-Аюн с Танжером, Касабланкой, Агадиром на севере и Дахлой на юге. В южном направлении дорога выходит за пределы Западной Сахары и идёт далее в Мавританию и Сенегал, заканчиваясь в Дакаре.

В Эль-Аюне существует автостанция, город связан прямым автобусным сообщением с Агадиром и Марракешем.

На побережье Атлантического океана, примерно в 20 км от города, есть порт.

Спорт 
В Эль-Аюне базируется профессиональный футбольный клуб «Шабаб Массира» (используется также французское название Jeunesse Massira), с сезона 1994/95 по сезон 2011/12 без перерывов выступавший в высшем дивизионе (Ботола) чемпионата Марокко. Домашний стадион клуба, «Шейх Мохамед Лягдеф», вмещает 30 тысяч зрителей. Клуб был основан в 1977 году.

Города-побратимы 
  Авилес (Испания)
  Алжир (Алжир)
  Альмерия (Испания)
  Каракас (Венесуэла)
  Лорка (Испания)
  Малага (Испания)
  Монтевидео (Уругвай)
  Сорренто (Италия)

Примечания

Литература 
 

Города Западной Сахары